

Localidades

Rade (Steinburg)

Råde

Desambiguação